

Geografia 
Bella – comune in provincia di Potenza
Bella – frazione di Bressana Bottarone in provincia di Pavia
Bella – frazione di Carrù in provincia di Cuneo
Bella – frazione di Lamezia Terme in provincia di Catanzaro
Isola Bella – isola del Lago Maggiore
Isola Bella – isola in provincia di Messina

Musica 
Bella – album di Marcella Bella del 1976
Bella – singolo degli Aeroplanitaliani del 2007
Bella – singolo di Jovanotti del 1997
Bella – singolo di Paola & Chiara del 1997
Bella – singolo degli Stadio del 2013

Personaggi 
Bella – protagonista della fiaba La bella e la bestia
Bella Swan – protagonista femminile della Saga di Twilight
Bella – personaggio della sitcom napoletana Fuori corso

Persone 
Bella – calciatore italiano
Aida Bella – pattinatrice di short track polacca
Angelica Bella – pornostar ungherese
Bella Alarie – cestista statunitense
Bella Thorne – attrice, rapper e cantante statunitense
Brie Bella – ex wrestler e modella statunitense
Erika Bella – pornostar ungherese
Gabriele Bella – pittore italiano
Gianni Bella – cantautore italiano
Giuseppe Bella – politico italiano
Iván Bella – calciatore argentino
Ivan Bella – cosmonauta slovacco
Ján Levoslav Bella – compositore slovacco
Marcella Bella – cantante italiana
Matej Metod Bella – pastore protestante, politico e avvocato slovacco
Michael Bella – ex calciatore tedesco
Nikki Bella – wrestler e modella statunitense
Richard Bella – ex cestista centrafricano
Salvatore Bella – vescovo cattolico italiano

Altro 
695 Bella – asteroide
Bella – nome proprio di persona femminile
 Bella – cognome italiano
Bella – film di Alejandro Gómez Monteverde del 2006
Berkeley Lab Laser Accelerator (BELLA) – laser costruito dal gruppo Thales
BellaMa' – programma televisivo di Rai 2